Herrle ist der Familienname folgender Personen:

 Jens O. Herrle (* 1968), deutscher Mikropaläontologe
 Johannes Herrle (1778–1860), deutscher Forst- und Jagdwissenschaftler
 Karl Herrle (1828–1878), deutscher Eisenbahn- und Vedutenmaler
 Peter Herrle (* 1947), deutscher Stadtforscher und Architekt